Ото́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент коммуны — Альпы Верхнего Прованса. Входит в состав кантона Систерон. Округ коммуны — Форкалькье.

Код INSEE коммуны — 04016.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 40 человек.

Климат 
Климат средиземноморский, лето жаркое и сухое, зимой прохладно, часто бывают заморозки.

Отон не имеет своей метеостанции, ближайшая находится в Систероне.

Экономика 
В 2007 году среди 25 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 18 были экономически активными, 7 — неактивными (показатель активности — 72,0 %, в 1999 году было 60,0 %). Из 18 активных работали 16 человек (11 мужчин и 5 женщин), безработными были 2 женщины. Среди 7 неактивных 3 человека были учениками или студентами, 3 — пенсионерами, 1 был неактивным по другим причинам.

Достопримечательности 
 Руины замка, уничтожен в 1393 году
 Церковь Св. Марии Магдалины
 Церковь Нотр-Дам
 Часовня Св. Марты, полностью перестроена в 2007 году

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки